Two Hearts and a Thief – film del 1913 prodotto dalla Nestor Film Company
 Two Hearts and a Thief – film del 1915 diretto da John Francis Dillon